Icatu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Icatu (ort), Maranhão, 
 Icatu (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar